A competição até 68 kg masculino do taekwondo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 foi realizada no dia 21 de agosto no Ginásio da Universidade de Ciência e Tecnologia de Pequim. A fase preliminar iniciou-se às 11:00, às 16:00 foram as quartas de final, as semifinais às 17:30, a repescagem às 18:30, a disputa das medalhas de bronze às 19:30 e a final às 20:15.

Atletas qualificados

Resultados

Repescagem

Referências

Eventos do taekwondo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008